Ла Магнолија има више значења:

 Ла Магнолија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Магнолија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику